Araguita, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes



Localités 
 Aragüita : localité de la paroisse civile de Naricual de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Aragüita : capitale de la paroisse civile d'Aragüita de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Subdivisions 
 Aragüita : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme